Lavinia (mythologie), personage in Romeinse mythologie
 Lavinia (geslacht), geslacht van  vlinders van de familie tandvlinders (Notodontidae)
 Lavinia exilicauda, vissensoort
 Lavinia Fontana, kunstschilder 1552 - 1614
 Lavinia Meijer, harpiste
 Lavinia Poku, voetbalster
 Lavinia Miloşovici, turnster
 Lavínia, gemeente in Brazilië